Kaslik steht für:

 Kaslik (Libanon), Stadt im Distrikt Keserwan, Gouvernement Libanonberg, Libanon

Kašlík ist der Familienname folgender Personen:

 Václav Kašlík (1917–1989), tschechischer Opern- und Fernsehregisseur, Komponist und Dirigent